Miesenböck steht für:

 Miesenböck (Waging am See), Ortsteil von Waging am See, Landkreis Traunstein, Bayern

Miesenböck ist der Familienname folgender Personen:
 Fabian Miesenböck (* 1993), österreichischer Fußballspieler
 Gero Miesenböck (* 1965), österreichischer Neurophysiologe
 Marco Miesenböck (* 1989), österreichischer Fußballspieler